Marcadau peut désigner :
 le lieu-dit, dans le département des Hautes-Pyrénées (France), commune de Cauterets;
 la vallée du Marcadau, dans la vallée de Cauterets dans le Lavedan;
 le cirque du Marcadau.

Le col :
 le port du Marcadau, un col fermant la vallée.

Le ruisseau :
 le gave du Marcadau, un ruisseau s'écoulant dans la vallée, affluent du gave de Cauterets.

La chapelle :
 la chapelle du Marcadau.

Homonymie de toponyme